Validita (z lat. validus, statný, silný, zdravý) označuje platnost, například dokumentu, vědeckého postupu nebo argumentu. Dále označuje:
 validita (výzkum)
 validita (správní právo) – uznání cizího dokumentu administrativou jiného státu nebo instituce (viz též nostrifikace). Naopak invalidace znamená zneplatnění.
 validita (programování) – určení, zda kód programátora splňuje pravidla specifikace.
 validita (kanonické právo) – označuje v katolickém kanonickém právu jednání, které má zamýšlené účinky

Související články 
 platnost
 invalidita